Мосоти — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Мосоти, Ламек — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мосоти, Льюис (род. 1988) — кенийский бегун на длинные дистанции.